

Cinema
Paper Moon - Luna di carta – (Paper Moon) film statunitense del 1973 diretto da Peter Bogdanovich.

Televisione
Paper Moon – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1974.

Letteratura
Paper Moon (titolo originale Addie Pray), romanzo del 1971 di Joe David Brown

Musica
Paper Moon – gruppo musicale indie rock canadese.
Paper Moon – album dei Dave Brubeck Quartet.
Paper Moon, canzone del 2001 di Whiskeytown
Paper Moon, canzone del 2009 di Our Lady Peace
Paper Moon, brano house di Dobre & Jamez del 1994.